Села:
 Добровілля — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Добровілля — Харківська область, Близнюківський район
 Добровілля — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

 Добровілля — назва села Богоявленка Мар'їнського району Донецької області до 30 березня 2004 року